Szabó Zoltán
 Szabó Zoltán, kisjolsvai Szabó Z. vezérőrnagy, (1858–1934) honvédelmi miniszter
 Szabó Zoltán (1882–1944) botanikus, az MTA rendes tagja
 Szabó Zoltán (1902–1965) református teológus
 Szabó Zoltán (1912–1984) író, szerkesztő
 Szabó Zoltán (1914–2007) orvos, belgyógyász, egészségügyi miniszter (1964–1975)
 Szabó Zoltán (1927–2007) romániai magyar nyelvész
 Szabó Zoltán (1929–2015) orvos, szívsebész
 Szabó Zoltán (Zsirai Szabó, 1936–2022) pap, festőművész, művészettörténész
 Szabó Zoltán (1942–2021) szabadalmi ügyvivő
 Szabó Zoltán (1948) matematikus
 Szabó Zoltán (1952) romániai magyar festő, képzőművész, szakíró
 Szabó Zoltán (1955) politikus, országgyűlési képviselő
 Szabó Zoltán (1956) autóversenyző
 Szabó Zoltán (1960) kertészmérnök, növényfiziológus
 Szabó Zoltán (1962) röplabdázó
 Szabó Zoltán (1965) matematikus
 Szabó Zoltán (1968–2016) sorozatgyilkos
 Szabó Zoltán (1971) labdarúgó
 Szabó Zoltán (1972–2020) vajdasági magyar labdarúgó, edző
 Szabó Zoltán (1974) színművész
 Szabó Zoltán (1975) labdarúgó
 Szabó Zoltán (1977) labdarúgó (Tatabánya, Haladás)
 Szabó Zoltán (1980) labdarúgó (Lombard Pápa)
 Szabó Zoltán (1985) színművész

 Angyalföldi Szabó Zoltán (1929–2014) festő
 E. Szabó Zoltán (1939) pedagógus, főiskolai tanár, festőművész
 Fórián-Szabó Zoltán (1941–2015) piarista szerzetes, tanár, plébános
 Köntös-Szabó Zoltán, 1974-ig Szabó (1940) író 
 Kulcsár-Szabó Zoltán (1973) irodalomtörténész, filozófus
 Szabó G. Zoltán (1943–2018) irodalomtörténész
 Szabó Pál Zoltán (1901–1965) geológus
 Szabó Zoltán Attila (?) a NISZ (Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.) vezérigazgatója, villamosmérnök és közgazdász
 Szabó Zoltán Attila (1972) író, költő, film- és színházi rendező, a Nyugat Plusz folyóirat alapító-főszerkesztője, az Újnyugat Irodalmi Kör vezetője
 Szabó Zoltán Gábor (1908–1995) kémikus
 Z. Szabó Zoltán (1968) festő

Jegyzetek